Ада́м (от  — «человек») — мужское имя. Производные формы: Адамушка, Ада, Адя, Адаша. Отчества: Адамович (разговорное — Адамыч), Адамовна. От этого имени произошли фамилии Адамов, Адаменко, Адамчук и Адамович.

Имя очень распространено в странах, где распространены авраамические религии. В Библии, Торе и Коране это имя прародителя человечества Адама, первого человека, который был сотворён Богом из красной глины.

Именины:  — преподобный Адам Синайский.

Примечания 

Библейские имена
Имена еврейского происхождения
Мужские имена